Станисла́в И́горевич Зельве́нский (род. 27 декабря 1978 года, Ленинград) — российский кинокритик, обозреватель журнала «Афиша».

Биография 
Сын кандидата физико-математических наук Игоря Григорьевича Зельвенского, доцента кафедры высшей математики СПбГЭТУ.

В 1995 году окончил Санкт-Петербургскую классическую гимназию № 610. В 2002 году окончил исторический факультет СПбГУ по специальности «новейшая история», защитив дипломную работу по теме «„Национальный Фронт“ во Франции». Учился в аспирантуре Российского института истории искусств .

Работал в отделах культуры ряда периодических изданий («Эксперт», «Карьера-Капитал», «Internet.ru», «Коммерсантъ»). В 2003—2006 годах заместитель главного редактора журнала «Афиша» (Санкт-Петербург). Автор ряда статей издания «Новейшая история отечественного кино. 1986—2000». Член редколлегии издательства «Сеанс». Кинообозреватель журнала «Афиша». Вместе с критиком Романом Волобуевым вёл киноблог «Спойлер» на сайте журнала «Афиша».

В 2006 году снялся в фильме Дениса Нейманда «Жесть» (эпизодическая роль, пациент психиатрической клиники на каталке).

В 2013 году был выпущен фильм «Тяжёлый случай», снятый по сценарию Станислава Зельвенского. Картина была показана на международном кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге и получила положительные оценки критиков.

Примечания

Ссылки 
 Рецензии на сайте журнала «Афиша»
 Рецензии на сайте журнала «Сеанс»
 Статьи на сайте журнала «Большой Город»

Журналисты России
Кинокритики России
Редакторы России
Журналисты «Афиши»
Выпускники Санкт-Петербургской классической гимназии № 610